Врэнешть или Вранешты:
 Вранешты — село в Сынжерейском районе Молдавии.
 Вранешты — село в Фалештском районе Молдавии.